Nogometni kup otoka Hvara je nogometno kup natjecanje za klubove s područja otoka Hvara, odnosno članove Hvarske nogometne lige. 
Kup se održava u proljetnom dijelu sezone, a pobjednik kupa se kvalificira u natjecanje Kupa Splitsko-dalmatinske županije.

Pobjednici i finalisti

Zimski kup otoka Hvara

Poveznice 
 Hvarska nogometna liga
 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska
 2. ŽNL Splitsko-dalmatinska
 Kup Nogometnog saveza Županije Splitsko-dalmatinske
 www.island-hvar.info/fnl/index.htm (Hvarska nogometna liga)
 forum posvećen Hvarskoj ligi

Izvori 
 www.island-hvar.info/fnl/arhiva.htm (Hvarska nogometna liga - arhiva natjecanja)
 www.island-hvar.info/fnl/povijest.htm (Hvarska nogometna liga - povijest nogometa na Hvaru)
 Drago Radoslavić: Jadran naše mladosti : povodom 72. obljetnice HNK "Jadrana" iz Staroga Grada i stoljeća nogometa na Hvaru, Stari Grad, 2008., 

kup
Hvar
Hvar